

Astronomia 
 M23 – oggetto del Catalogo di Messier

Trasporti 
 M23 – autostrada britannica da Londra (Coulsdon) a Crawley e al Sud